Карнава́л (от , «прощай, мясо» либо  — «корабль шутов») — праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями, традиционно отмечаемый перед началом Великого поста.

В музыке и театре 
 «» ― фортепианная сюита Роберта Шумана (Op. 9, 1834—1835).
 «Римский карнавал» — концертная увертюра Гектора Берлиоза (1844).
 «Карнавал животных» — сюита Камиля Сен-Санса (1886).
 «» — концертная увертюра Антонина Дворжака (Op. 92, 1891).
 Балеты
 «Карнавал» ― одноактный балет Михаила Фокина на музыку одноимённого фортепьянного цикла Роберта Шумана в оформлении Льва Бакста (1910). Неоднократно возобновлялся.
 «Карнавал» — телевизионная экранизация балета в постановке Константина Сергеева («Лентелефильм», 1986).
 «Карнавал» ― балетная сюита В. А. Рябцева на музыку Роберта Шумана, Большой театр (1923).
 «Карнавал» ― балет-диветисмент на музыку многих композиторов А. Горского, Большой театр (1913).
 «Карнавал» ― одноактный балет на музыку С. Н. Василенко, поставленный Л. А. Жуковым, Большой театр (1928).
 «» — мюзикл Боба Меррилла по фильму Чарльза Уолтерса «Лили» (1961).
 Песни
 «Карнавал» — песня ансамбля Верасы (1983).
 «Карнавал» — песня Сергея Минаева (1985).

В литературе 
 «Карнавал» — роман Комптона Маккензи (1912).
 «Карнавал» — пьеса Леонида Зорина (1981).

В кинематографе

Другое 
 «» — фонтан Жана Тенгели в Базеле (1977).
 «Карнавал» — советская рок-группа (1979—1984)
 «Карнавал» — манга Тои Миканаги, издающаяся с 2007 года.
 Карнавал, Валя (Karna.val; род. 2001) — российская певица, актриса, тиктокер.

См. также 
 
 Карнавале